

Geografia 
 Múzquiz – comune nello stato di Coahuila in Messico

Persone 
 Everardo Múzquiz – velocista messicano
 Matilde Múzquiz Pérez-Seoane – studiosa e docente di belle arti spagnola
 Melchor Múzquiz – generale e politico messicano, presidente del Messico nel 1832
 Pedro Mendinueta y Múzquiz – generale spagnolo, viceré della Nuova Granada